Алексей Анатольевич Кубрик (род. 10 сентября 1959, Москва) — русский поэт, филолог, эссеист.
Большую часть жизни прожил в Балашихе. По окончании школы поступил в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Служил в армии. Работал связистом, дворником-сторожем в детском саду, заместителем директора городского ПКиО, грузчиком, учителем русского языка и литературы, столяром-краснодеревщиком. В 1982 поступил в Литературный институт на семинар В. М. Сидорова, последние три года обучения — семинар Е. М. Винокурова. По окончании института работал лаборантом института и учился в аспирантуре.

С 2016 по 2019 учился в магистратуре на филологическом факультете НИУ ВШЭ. Диплом с отличием.

Читал спецкурсы по русской поэзии XX века и вёл творческие семинары в различных учебных заведениях. Автор ряда публикаций о поэзии русской эмиграции, в том числе о творчестве Бориса Божнева, Бориса Поплавского, Анны Присмановой, а также об Осипе Мандельштаме, Иване Бунине, Николае Заболоцком и Арсении Тарковском.

Стихи и эссе печатались в журналах и альманахах «Знамя», «Новый мир», «Огонёк», «Грани», «Октябрь», «Урал», «Литературное обозрение», «Новый берег», «Волга» и др.

Автор четырех книг стихотворений, первая из которых вышла с рисунками Юнны Мориц. Презентация первой из них проходила в 1995 году в Государственном литературном музее на Петровке.

В настоящее время работает преподавателем литературы в Лицее НИУ ВШЭ.

Публикации 
Книги стихотворений:
 Параллельные места. — М., 1995. / С рисунками Юнны Мориц.
 Древесного цвета. — М.: АРГО-РИСК, 2006.
 Внимательный лес. — М.: Воймега, 2015.
 Рыба важнее. -- М.: Воймега, 2021.

Тексты в сборниках:
 Поэты в поддержку Григория Явлинского: Сборник стихов. — М.: АРГО-РИСК, 1996. ISBN 5-900506-34-7, С.5

Ссылки 
 
 
 Страница на сайте «Полутона»
 Страница на сайте «Литературный арьергард»
 
 

Поэты России
Русские поэты
Литературоведы России
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1959 году